Lieftinck ist der Familienname folgender Personen:

 Franciscus Lieftinck (1835–1917), niederländischer Pastor und Politiker
 Gerard Isaac Lieftinck (1902–1994), niederländischer Paläograph
 Maurits Anne Lieftinck (1904–1985), niederländischer Entomologe
 Piet Lieftinck (1902–1989), niederländischer Politiker
 Willem Lieftinck (1865–1922), niederländischer Pastor und Politiker